Indianapolis 500 1948 je bila dvaintrideseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 31. maja 1948.

Rezultati

1948 v športu
1948